Дансинкская обсерватория (, ) — астрономическая обсерватория в Ирландии, основанная в 1785 году. Расположена в Дансинке, в 8 километрах от центра Дублина.

С конца XVIII века директор обсерватории по должности являлся королевским астрономом Ирландии, эта традиция просуществовала до провозглашения независимости Ирландии в 1921 году. Самым известным директором обсерватории (и, соответственно, королевским астрономом Ирландии) был выдающийся математик Уильям Гамильтон, занимавший эти должности с 1827 по 1865 годы — дольше, чем кто бы то ни было за всю историю. В конце XX века из-за разрастания Дублина резко ухудшились условия для наблюдения в обсерватории, и её телескоп в настоящее время используется только для публичных демонстраций во время так называемых «Открытых ночей».

История 
Обсерватория была построена на южном склоне невысокого холма в городке Дансинк, на высоте 84 метра над уровнем моря. Крупнейший телескоп, использовавшийся в обсерватории — 12-дюймовый рефрактор, построенный Томасом Граббом из Дублина в 1868 году. Ахроматические линзы для телескопа диаметром 11,75 дюймов были подарены сэром Джеймсом Саутом в 1862 году, который приобрёл их в Париже за 30 лет до того, но не сумел их использовать должным образом.

В справочнике Thom’s Directory (1850) дано следующее описание обсерватории:

Дублинское среднее время, официальное время в Ирландии с 1880 года, было средним солнечным временем в Дансинке, точно так же, как среднее время по Гринвичу (GMT) было средним солнечным временем Гринвичской королевской обсерватории. В 1916 году Ирландия перешла на среднее время по Гринвичу. В 1936 году Тринити-колледж прекратил содержание обсерватории и сдал её территорию в аренду. В 1940 году премьер-министр Ирландии Имон де Валера в целях возрождения обсерватории основал  (DIAS), а в 1947 году учредил в его структуре Школу космической физики.

Директора 
В 1783 году фондом Фрэнсиса Эндрюса, наряду с обсерваторией, была учреждена должность Эндрюсовского профессора астрономии в Дублинском университете, которая регламентировалась новым Уставом Тринити-колледжа, вменявшему в обязанности профессора «регулярно наблюдать за небесными телами … солнцем, луной и планетами». С 1793 года согласно указу короля Георга III Эндрюсовский профессор астрономии получал звание Королевского астронома Ирландии. Пост Эндрюсовского профессора астрономии оставался вакантным после 1921 года, но в 1966 году был упразднён после принятия нового устава университета и восстановлен в 1984 году как почётное звание для руководителя Школы космической физики DIAS, который являлся директором Дансинкской обсерватории с момента создания школы в 1947 году.

Примечания 

Астрономические обсерватории Ирландии
Фингал (графство)